Predsjednik Kostarike na čelu je države i vlade u Kostariki. Bira se na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine. Dva zamjenika predsjednika biraju se kad i predsjednik. Predsjednik imenuje Vijeće ministara.

Sljedeća tablica sadrži popis predsjednika Kostarike. Od 1824. do 1838. Kostarika je bila provincija unutar Sjedinjenih Državama Srednje Amerike, a od tada je bila nezavisna država.

Popis predsjednika Kostarike 

Kostarika